Finn Thorsen – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Fredrik Thorsen – ex calciatore norvegese
 Jan Einar Thorsen – ex sciatore alpino norvegese
 Jens Jørgen Thorsen – pittore, regista e musicista danese
 Olaf Thorsen – chitarrista italiano
 Ron Thorsen – cestista statunitense naturalizzato canadese